Luiz Carlos (cantor) — cantor da banda Raça Negra
 Luiz Carlos Batera — baterista brasileiro da Banda Black Ri
 Luiz Carlos de Souza Pinto Júnior — futebolista brasileiro
 Luiz Carlos Monzillo Filho — voleibolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos